Змагання зі стрибків з нормального трампліна серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 5-6 лютого в Національному центрі стрибків з трампліна в Чжанцзякоу (Китай).

Чинний олімпійський чемпіон Андреас Веллінгер не кваліфікувався на Олімпіаду. Володар срібної медалі Ігор-2018 Йоганн Андре Форфанг кваліфікувався, як і бронзовий медаліст Роберт Юганссон, але Форфанг не змагався в цій дисципліні. Пйотр Жила виграв Чемпіонат світу 2021 року, а Карл Гайгер і Анже Ланішек здобули, відповідно, срібну і бронзову нагороди. Станом на початок Олімпіади Гайгер очолював залік Кубка світу 2021–2022, а далі розташувались Кобаясі Рьою, Гальвор Егнер Гранеруд і Маріус Ліндвік.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки 

 Стрибки з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2022